katachreza – w językoznawstwie
 katachreza – figura retoryczna